Ми-34 (по кодификации НАТО: Hermit — «Отшельник») — лёгкий многоцелевой вертолёт.

История 
Вертолёт разрабатывался по заказу ДОСААФ в качестве лёгкого учебно-спортивного вертолёта для замены использовавшихся для этих целей вертолётов Ми-1 и Ми-2. Производство планировалось развернуть на Закарпатском машиностроительном заводе в посёлке Дубовое, где была выполнена технологическая подготовка производства, изготовлена оснастка, освоена технология. Однако из-за распада СССР закарпатское предприятие передало только одну экспериментальную машину в КБ Миля и на этом программа производства была закрыта.

Было начато производство вертолётов малой серией на Арсеньевском авиационном заводе с последующей их доводкой на МВЗ.

Первый опытный вертолёт Ми-34 совершил первый полёт 17 ноября 1986 года (лётчик-испытатель Б. В. Савинов).

Ми-34С1 
20 февраля 2011 года информагентство «Интерфакс-АВН», ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, объявило о том, что холдинг «Вертолёты России» завершает строительство вертолёта Ми-34С1 и ведёт разработку новой модификации этой машины. Согласно заявлению, первый полёт Ми-34С1 планируется на май-июнь 2011 года, после чего начнутся его лётные испытания (собираемый второй экземпляр также будет подключён к лётным испытаниям). Заводские испытания Ми-34С1 должны завершиться также в 2011 году, после чего для сертификационных испытаний будет проведено порядка 130—150 полётов. В начале марта 2011 года вертолёт был представлен на авиационной выставке Heli Expo, проходящей в Орландо, США.

В качестве одной из главных доработок Ми-34С1 называется замена двигателя М-14 на новый, более мощный поршневой двигатель М-14В26В1, а также замена авионики. Поставка первого двигателя М-14В26В1 производства Воронежского ОКБ моторостроения запланирована на март 2011 года, второго — на апрель—май 2011 года.

В августе 2011 года Ми-34С1 был представ   лен публике на авиасалоне МАКС.

В 2012 году проект лёгкого многоцелевого вертолёта Ми-34 закрыт. Возможной причиной является неконкурентоспособность Ми-34 с основным конкурентом на российском рынке лёгких вертолётов, Robinson R44 .

В 2020 году в Перми напротив предприятия «Редуктор-ПМ» был установлен на постамент один вертолет Ми-34.

Участие в спортивных соревнованиях 
С 22 июня по 7 июля 2007 года российская команда по вертолётному спорту HeliRussia Team в составе Михаила и Юрия Казачковых при поддержке ОПК «Оборонпром» и холдинга «Вертолёты России» подготовила и провела уникальное европейское турне: впервые в истории российские спортсмены выступили на вертолёте Ми-34С (RF-67739) и заняли призовые места в национальных чемпионатах трёх европейских стран: Великобритании, Италии и Франции.

Модификации 

Для улучшения лётных характеристик рассматривалась установка на вертолёт ряда отечественных и зарубежных двигателей. Также на базе Ми-34 предлагалось создать беспилотный летательный аппарат (Ми-34БП).

Лётно-технические характеристики (Ми-34С)

Сравнение современных гражданский вертолётов КБ Камова и Миля

Эксплуатанты 
По состоянию на 27 февраля 2013 года
 
 ОКБ М. Л. Миля — 2 опытных вертолёта модификации Ми-34С1.

 
 2 вертолёта Ми-34С, зарегистрированные на частные лица.

 
 Неназываемая новозеландская компания приобрела в 2013 году шесть вертолётов Ми-34С из наличия ВВС Нигерии. Все поставлены в декабре 2013 года. Из них четыре проходят ремонт на предприятии авиаремонтной компании Heli Maintenance, один был разобран на запчасти, а судьба ещё одного повреждённого вертолёта не определена

Бывшие эксплуатанты 
 
 Главное управление внутренних дел Москвы — 2 Ми-34
 Башкирские авиалинии — 5 Ми-34С

 
 Авиаслужба ГУВД Алматы — в 2003 году 2 вертолёта Ми-34С были куплены для авиаслужбы ГУВД Алматы, но из-за слабой мощности двигателей и, вследствие этого, малой высотности вертолётов, эксплуатация была прекращена.

 
 ВВС Нигерии — всего в Нигерию в 2001—2002 годах было поставлено 9 вертолётов Ми-34С, которые планировалось использовать в качестве учебных машин для пилотов, летающих на Ми-35П. Но в ходе эксплуатации обнаружился низкий ресурс редуктора несущего винта (300 часов вместо заявленных при продаже 1,5 тысячи) и по выработке ресурса эксплуатация была прекращена.

 
 ВВС Боснии и Герцеговины — 1 Ми-34, приобретённый для обучения пилотов в конце 90-х годов.

Потери

См. также 
 КТ-112
 АК-1-3
 Skyline SL-222
 Robinson R44
 Bell 206
 Cicaré CH-14 Aguilucho
 Enstrom F-28
 Hughes 500
 Hughes OH-6 Cayuse
 Robinson R66
 Aérospatiale AS.350 Écureuil

Примечания

Ссылки 
 НТВ. «Авиаторы». Сюжет о Ми-34

Вертолёты России
Гражданские вертолёты
Вертолёты Ми